

Anno 
 215 o 215 a.C.

Codici 
 215 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Buchloe in Baviera (Germania)

Matematica 
 215 – numero